Playfair steht für:

 Playfair, Verschlüsselungsverfahren 
 Playfair (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond

Playfair ist der Familienname folgender Personen:

 George Playfair, 2. Baron Playfair, britischer Peer und Offizier
 Ian Stanley Ord Playfair (1894–1972), britischer Offizier und Militärhistoriker
 Jim Playfair (* 1964), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 John Playfair (1748–1819), schottischer Mathematiker und Geologe
 Judy Playfair (* 1953), australische Schwimmerin
 Larry Playfair (* 1958), kanadischer Eishockeyspieler
 Lyon Playfair, 1. Baron Playfair (1818–1898), schottischer Chemiker und Politiker
 William Playfair (1759–1823), schottischer Ingenieur und Statistiker
 William Henry Playfair (1790–1857), schottischer Architekt

Sonstiges:

 Playfair Mountains, Gebirge im Palmerland, Antarktika